Groppi ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Groppi (1863–1958), auch Jacques Groppi, Schweizer Konditor, Gastronom und Unternehmer
 Laurent Groppi (* 1983), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Café Groppi, von Giacomo Groppi gegründetes Kaffeehaus in Kairo